Wilhelm Rautenberg ist der Name folgender Personen:

* Wilhelm Rautenberg (Jurist) (Franz Wilhelm Rautenberg; 1809–1889), deutscher Rechtsanwalt
 Wilhelm Rautenberg (Journalist), österreichischer Journalist 
 Wilhelm Rautenberg (Schachspieler) (1910–1983), deutscher Schachspieler